Palomares peut désigner :

Toponymes
 Palomares del Río, commune espagnole
 Palomares del Campo, commune espagnole
 Palomares, sous-division de Cuevas del Almanzora où eu lieu l'accident nucléaire de Palomares

Patronyme 
 Adrián Palomares, coureur cycliste espagnol.
 Antonio Palomares (1930-2007), homme politique espagnol.
 Félix Palomares (né en 1955), footballeur espagnol.

Autre
 Accident nucléaire de Palomares